Карло III Напуљски , Карло II Угарски, Карло Кратки или Карло Драчки (1345—24. фебруар 1386) је био краљ Напуља (1382—1386), краљ Угарске (1385—1386) и титуларни краљ Јерусалима.

Краљ Напуља и убиство Јоване Напуљске 

Син је Луја Драчког. Праунук је Карла II Напуљског и рођак је краљице Јоване I Напуљске, која га је усвојила, јер је био једини мушки наследник старије линије Анжујске династије са Сицилије. Јована I Напуљска се сукобила са папом Урбаном VI. Папа као феудални господар краљевства свргава 1381. Јовану I Напуљску и проглашава Карла III Напуљског краљем Напуља. Карло III Напуљски је помоћу угарске војске кренуо да заузме престо. Победио је краљичину војску, заузео Напуљ, краљевство и заробио краљицу.

Пошто се сумњало да је краљица Јована I Напуљска убила свога првог супруга из угарског огранка Анжујаца, Карло се освећује наредивши да се краљица Јована Напуљска удави 1382. у затвору. Тада је Карло III Напуљски постао краљ Напуља. Млађи син француског краља Јована II Доброг, Луј I Анжујски је такође био Јованин посвојени наследник, који је заузео Провансу и Форкалкије. Кренуо је да заузме Напуљску краљевину, али Карло III Напуљски га је поразио.

Краљ Угарске 

Створио је 1382. ред Аргоната светог Јована. Наследио је Ахајску кнежевину 1383. године. Када је умро Лудовик I Анжујски, Карло III Напуљски је полагао право на угарски трон као припадник. Свргнуо је ћерку Лудовика I Анжујског Марију Угарску децембра 1385. године. Лудовикова удовица Јелисавета је организовала убиство Карла III Напуљског у Вишеграду (данас у Чешкој) 24. фебруара 1386. године. Сахрањен је у Столном Београду. Наследио га је син Ладислав Напуљски, а Марија Угарска је поново постала краљица Угарске. После тога његова ћерка Јована II Напуљска била је краљица Напуља и Сицилије.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1345.
Умрли 1386.
Краљеви Угарске
Краљеви Напуља
Страдали у атентату
Анжујци